14-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 7-8 мая 1983 года в Гётеборге (Швеция). В нём приняли участие 62 гимнастки из 22 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1983
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Май 1983 года
Спорт в Швеции в 1983 году
Чемпионаты Европы в 1983 году